

France

Haute-Savoie 
 La Forclaz, commune du département ;
 le col de la Forclaz, situé au-dessus du lac d'Annecy, sur la commune de Talloires-Montmin ;
 le col de la Forclaz, situé dans la chaîne du Bargy, sur la commune de Glières-Val-de-Borne ;
 le col de la Forclaz, situé dans la chaîne des Aravis, entre Sallanches et le Reposoir ;
 la tête de la Forclaz, située dans la chaîne des Aravis, entre Sallanches et le Reposoir ;
 le passage de la Grande Forclaz, situé dans la chaîne des Aravis, entre Sallanches et le Grand-Bornand ;
 la combe de la Grande Forclaz, située dans la chaîne des Aravis, sur la commune du Grand-Bornand ;
 le Plan de la Forclaz, situé dans la chaîne du Bargy, sur la commune du Grand-Bornand, sur la commune du Grand-Bornand ;
 le col de la Forclaz dit du Prarion, situé sur les communes de Passy et des Houches ;

Savoie 
 le col de la Forclaz, situé sur la commune de Queige ;
 le col de la Forclaz, situé sur la commune de Beaufort ;
 le col de Forclaz, situé sur la commune de Bourg-Saint-Maurice ;
 les lacs de Forclaz, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice.

Italie 
 La Forclaz, localité de la commune de Saint-Rhémy-en-Bosses
 la crête de la Forclaz, sommet situé sur la commune de Valtournenche
 la Forclaz-du-Bré, sommet situé sur la commune de Valgrisenche

Suisse 
 La Forclaz, localité de la commune d'Ormont-Dessous, canton de Vaud ;
 le col de la Forclaz, canton du Valais ;
 La Forclaz, localité de la commune d'Evolène, canton du Valais.